Михаи́л У́сов: Усов, Михаил Александрович (1829—1904) — русский военный моряк, герой Севастопольской обороны.
 Усов, Михаил Антонович (1883—1939) — советский геолог, академик АН СССР.
 Усов, Михаил Михайлович (1845—1902) — русский зоолог.